Keith Treacy – calciatore irlandese
 John Treacy – ex maratoneta e mezzofondista irlandese
 Philip Treacy – modista irlandese
 Ray Treacy – allenatore di calcio e calciatore irlandese